Igești se poate referi la:

Localități 
 Igești, sat în județul Vaslui
 Igești, sat în județul Vrancea
 Igești, sat în Ucraina